Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, la Gaste Grise (ou encore Hadès,  la Terre Grise de l'Hadès, les Trois Lueurs, la Perte d'Espoir ou le Nadir) est un plan extérieur d'alignement neutre mauvais.

Description

La Gaste Grise est un plan où le mal est concentré et où règne le désespoir. La couleur y est terne, allant même jusqu'à des teintes grisâtres (d'où son nom), excepté pour les portails qui sont en bronze, en argent ou en or, selon l'endroit où ils mènent. Des visites fréquentes ou répétées feront perdre aux voyageurs l'envie de quitter ce plan sans âme. Les victimes deviennent apathiques et perdent tout espoir dans leur vie. Finalement, elles deviennent folles et leurs souvenirs s'estompent, les piégeant à jamais.

Habitants

Le plan est principalement utilisé par les tanar'ri et les baatezu en tant que champ de bataille pour la Guerre Sanglante. Les créatures d'origine incluent yugoloths, Diakka, Hordlings, Larvae, et Sorcières Nocturnes (aussi connues sous le nom de Guenaudes noires). Plusieurs divinités y vivent, comme Pluton le dieu des enfers, ou Cegilune la Mère des Sorcières.

Structure

La Gaste Grise est un espace infini constitué de trois strates, ou sous-plans, parfois appelés les Trois Lueurs. Le fleuve Styx coule à travers le premier sous-plan, Oinos, le connectant avec les autres plans maléfiques voisins. La Gaste Grise partage ses frontières avec les Profondeurs du Tartare des Carcères et l'Éternité Blême de Géhenne. Le voyage entre ces plans est donc possible.

Khin-Oin, la Tour Gâchée, une forteresse construite et habitée par des yugoloths, y est aussi située.

Couches

La Gaste Grise possède trois strates.

Oinos

Oinos compte plusieurs royaumes divins, dont la Maison de Chair d'Incabulos, le royaume du Pic de Cristal de Kelemvor (anciennement le Château d'Os de Myrkul), le royaume du dieu orc Yurtrus, le royaume de l'Enfer Brillant du dieu nain Abbathor et le royaume d'Urdrest, du dieu urd Kuraulyek.

Niflheim

Niflheim compte plusieurs royaumes divins, comme le Royaume de la déesse nordique Hel (qui donne son nom à la couche), le Palais Perdu de Shar, celui de Rezuriel, le royaume des ombres de Mask, les Iles du Maudit et le royaume nocturne de Yautri.
De plus, Yggdrasil, l'Arbre du Monde, y a planté ses racines.

Pluton
Pluton compte quelques royaumes divins, comme celui de la déesse des sorcières Cegilune, le sanctuaire d'Hécate, et le royaume du dieu Hadès, qui porte le même nom que son maître. On trouve aussi le mont Olympe.

Influences historiques

La topographie des strates est largement inspirée des enfers de différentes mythologies, ainsi Niflheim est le monde glacé de la déesse Hel dans la mythologie nordique, Hadès est le dieu grec des enfers. Le nom Pluton provient du dieu romain des enfers.

Plan extérieur